

Міклешть () — комуна у повіті Васлуй.
 Міклешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Міклешть.
 Міклешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Банка.

Міклешть () — село у Кріуленському районі.